Anton Spiehler ist der Name folgender Personen:

 Anton Spiehler (Priester) (1795–1867), deutscher Priester
 Anton Spiehler (Alpinist) (1848–1891), deutscher Alpinist